Gugulski – polskie nazwisko; na początku lat 90. XX wieku w Polsce nosiło je 271 osób.
 Ireneusz Gugulski – nauczyciel-polonista
 Marcin Gugulski – dziennikarz, polityk prawicowy

Przypisy